Rotula (plant), een geslacht uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)
Rotula (zee-egel), een geslacht van zee-egels, en het typegeslacht van de familie Rotulidae